Euharistia, Împărtășania, numită și Cina Domnului sau Masa Domnului, în limbaj mai popular, Cumenicătură (din latinescul comminicare)  este un ritual creștin ce comemorează Cina cea de Taină, sau ultima cină pe care Isus Cristos a luat-o cu cei doisprezece discipoli, înainte să fie vândut și predat autorităților spre crucificare.

Evenimentele sunt consacrate în evangheliile sinoptice (Luca 22:7-38, Marcu 14:12-26 și Matei 26:17-30), lipsind în Evanghelia după Ioan, care include doar spălarea picioarelor ucenicilor, și discursul de după cinǎ.

Diferite culte creștine au diferite înțelegeri asupra Cinei Domnului. În lumea catolică, cina e un sacrament, iar elementele, pâinea și vinul, se transformă în trupul și sângele lui Cristos.
În lumea ortodoxă, o înțelegere similară e prezentă, ca de altfel și-n luteranismul protestant, care afirmă realitatea trupului și sângelui, respingân o explicație a transoformării.
Alte culte creștine, în special cele neoprotestante, cum ar fi Baptiștii, Penticostalii, și alții, au o înțelegere mai mult simbolică sau comemorativă a cinei, în timp ce înțelegerea reformată afirmă o prezență reală, dar spirituală, și nu fizică a lui Cristos în elemente.
Ultima împărtășanie este un ritual creștin dat unui muribund.

Legături externe 
 Sfanta Impartasanie, 8 iunie 2012, Serafim Joanta, CrestinOrtodox.ro
 Sensul Impartasaniei, 8 iunie 2012, Alexander Schmemann, CrestinOrtodox.ro
 Micul catehism: Scopul principal al Sfintei Liturghii, 12 decembrie 2009, Pr. Gheorghe Mihăilă, Ziarul Lumina
 Semnificatia pregatirii pentru Impartasanie, 8 iunie 2012, Alexander Schmemann, CrestinOrtodox.ro

Euharistie
Ritualuri